Ridley může být:

křestní jméno
 Ridley Scott (* 1937) – britský režisér, producent, a scenárista

příjmení
 Daisy Ridley (* 1992) – anglická herečka
 Greg Ridley (1947–2003) – britský rockových baskytarista
 Mike Ridley (* 1963) – kanadský hokejový útočník